Robert McLachlan ist der Name folgender Personen:

* Robert McLachlan (Entomologe) (1837–1904), Englischer Insektenkundler
 Robert McLachlan (Kameramann) (* 1956), US-amerikanisch-kanadischer Kameramann und Regisseur 
 Robert McLachlan (Radsportler) (* 1971), australischer Radsportler